Мышляев — русская фамилия.

Известные носители 
 Мышляев, Александр Сергеевич (1905—1983) —  советский футболист, защитник.
 Мышляев, Лев Владимирович (1927—1963) — советский альпинист, многократный чемпион СССР по альпинизму.
 Мышляев, Леонид Павлович (род. 1946) — советский и российский учёный, специалист по автоматизации производства.